Výjimka může znamenat:
 výňatek z pravidla
 výjimka (programování) – mechanismus ošetření událostí
 v programování (exception handling, událostmi řízené programování),
 v procesním řízení, Event-driven Process Chain

Externí odkazy